Direto da Redação foi um telejornal vespertino brasileiro, produzido e exibido pela Record News. Estreou em 2007 sob o comando de João Santos e Janine Borba. Foi apresentado por João Santos e Patrícia Costa.

Apresentação

Apresentadores 
 João Santos 
 Patrícia Costa

Apresentadores eventuais 
 Manuela Queiroz 
 William Leite
 Lidiane Shayuri
 Fabiana Panachão
 Roberta Marques

Ex-apresentadoras 
 Janine Borba (setembro de 2007 a maio de 2009)
 Lidiane Shayuri (março de 2010 a maio de 2011)

Programas da Record News
Telejornais do Brasil
Programas de televisão em língua portuguesa
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2007
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2012

[[Direto da redação Goiás : 06:30
[[Direto da redação Pernambuco : 06:30
[[Direto da redação Litoral : 06:30
[[Direto da redação Vale : 07:00